Vlk je češko prezime, koje u prijevodu znači vuk. Poznate osobe prezimena Vlk:

 Blažej Vlk ili Blasius Lupus (1350. – 1410.) - rektor Karlovog sveučilišta u Pragu
 Miloslav Vlk  (Lišnice, 17. svibnja 1932.) - češki kardinal u miru, praški nadbiskup (1991. – 2010.)
 Jaromir Vlk (1949. - ) - češki bacač kugle
 Lubomír Vlk (1964. - ) - češki nogometaš
 Vladimír Vlk (1968. - ) - slovački hokejaš na ledu
 Přemysl Vlk (1981. - ). češki kanu slalomaš
 William Patrick Vlk (1965. - ) - američki marinac

Izvori 

Prezimena